Capitão Hook, vilão da peça e romance Peter Pan, de J. M. Barrie
 James Hook (jogador de rugby)
 James Hook (compositor)
 James Hook (produtor)
 Jamie Hook, cineasta

Desambiguações de antropônimos